Niemcy:
 Wittgensdorf – dzielnica Chemnitz
 Wittgensdorf – dzielnica gminy Kreischa w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, w kraju związkowym Saksonia

Zobacz też:
 Wittgendorf